Alt-код () — цифровой код символа, позволяющий его ввести посредством удержания кнопки Alt и набора кода на цифровой клавиатуре.

Описание 
На персональных компьютерах под управлением операционных систем Windows или DOS существуют дополнительные команды для ввода символов, недоступных при использовании обычной клавиатуры. Эти команды называются Alt-кодами и обозначаются как «», где «Х» — число в десятичной системе счисления. Для написания нужного символа следует зажать клавишу  и ввести на дополнительной цифровой клавиатуре число 0185 (для примера), не отпуская. Включение  обязательно не везде, например, в Microsoft Word — да, а в Блокноте — нет.

Для операционной системы Ubuntu ввод символов осуществляется зажатием кнопки  и ввода кода необходимого символа.

Первоначально в операционной системе MS-DOS пользователь мог удерживать нажатой клавишу  и вводить число на клавиатуре. После ввода числа BIOS превратил бы эту команду прямо в ASCII-код символа и отрисовал соответствующий символ на экране. Для систем, использующих английский язык, используется кодовая страница 437. Для большинства других систем, использующих латинский алфавит, используется кодовая страница 850. Полный список см. в статье «Кодовая страница».

Эти коды стали настолько хорошо известны, что Microsoft была вынуждена в новой операционной системе Windows 95 использовать Windows-1252 и аналогичные международные наборы для того, чтобы сохранить возможность использовать Alt-коды. Удерживая  и набирая три цифры (первая не ноль) можно перевести символ из CP437 в соответствующий символ в коде страницы Windows. Набрав сначала ведущий 0 (ноль), а затем число, вы сможете записать символ из кодовой страницы Windows.

Например, в русской версии Windows при вводе  получается символ «Ч», который находится на 151-й позиции в кодовой странице 866, а при вводе  получается символ «—» (тире), который находится на 151-й позиции в кодировке Windows-1251.

При переходе Windows на Unicode Alt-символы сохранились: 0-ведущие коды стали ещё популярнее.

Существует также ещё один способ. Чтобы его включить, пользователь должен установить или создать ключ реестра HKCU \ Control Panel \ Input Method \ EnableHexNumpad с типом REG_SZ и значением 1 и перезагрузить компьютер. После этого можно использовать третий метод: удерживая нажатой клавишу , ввести  и шестнадцатеричный код символа в Unicode, используя цифровую клавиатуру для цифр 0—9 и обычные клавиши для латинских букв a—f. Например,  будет производить «ě».

Таблицы кодов 

Эти коды работают в любых версиях MS-DOS и Windows в любой раскладке:

Эти коды работают в русских версиях MS-DOS и Windows в любой раскладке:

Эти коды работают в Windows в русской раскладке:

Эти коды работают в Windows в английской раскладке:

Эти коды работают в Windows и в русской, и в английской раскладках:

См. также 
 Compose
 :en:Numeric character reference
 :en:Unicode input
 :en:Combining character
 :en:Searching speycware

Ссылки 
 List of Alt Key Codes
 Alt Codes reference

Методы ввода
Клавиатура